Die Liste von Klöstern ist eine Liste von bestehenden und ehemaligen Klöstern, geordnet nach Ordensgemeinschaft, Land und Ort. Die Liste ist nicht vollständig. Bei einem Neueintrag wird darum gebeten, Ort, Gründungs- und Aufhebungsdaten sowie eine etwaige Vor- oder Nachnutzung stichwortartig anzugeben. Klöster, die zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen Orden genutzt wurden, sollten mit den entsprechenden Angaben unter jedem der jeweiligen Orden vermerkt werden.

Römisch-katholisch

Evangelisch

Altkatholisch

Orden von Port Royal 
 Abtei St. Severin (in Kaufbeuren, 1999 Abtei, nach verschiedenen Vorläufern seit 2010 im Kaufbeurer Eichwald)

Orientalisch

Armenisch-apostolische Kirche 
 Kloster in Akdamar (653–1915, Türkei)
 Kloster Chor Virap
 Kloster Dadivank
 Kloster Gandzasar
 Kloster Geghard
 Kloster Haghpat
 Kloster Noravank
 Kloster Sankt Grigor
 Kloster Sankt Thaddäus (Iran)
 Kloster Surb-Chatsch (seit 1358, nahe Staryj Krym, Halbinsel Krim)
 Kloster Tatew
 Targmantschaz-Kloster

Koptische Kirche 

 Kloster Brenkhausen
 Kloster Kröffelbach

Maronitische Kirche 

 Kloster Bkerke in Jounieh
 Qannubin-Kloster in Wadi Qadischa
 Antoniuskloster Quzhaya in Wadi Qadischa

Syrisch-Orthodoxe Kirche 
 Kloster Mor Avgin (Schweiz)
 Kloster Mor Gabriel (Türkei)
 Kloster Zafaran (Türkei)
 Kloster Mor Abrohom (Türkei)
 Kloster Jakob von Sarug (Warburg, Deutschland; Bischofssitz, seit 1996/97, vorher Dominikaner)
Kloster Mor Ephrem in Enschede (Niederlande)

Byzantinisch-orthodox

Buddhistisch 

 Shwe-Inn-Bin-Kloster

Daoistisch 
 China
 Wudang Shan (Wudang-Gebirge, mehrere Einzelklöster und Tempel, bestehend)

Ökumenische und sonstige noch nicht eingeordnete Klöster 
 L’Arche
 Kloster Chiesch in Chyše, Tschechien (seit 1487; 17. Jahrhundert Karmeliter)
 Kloster Clontuskert bei Clonfert, Grafschaft Galway, Irland (1140–1562 Arrouaise-Orden; im 17. Jahrhundert Augustiner-Eremiten)
 Dair Mar Musa al-Habaschi
 Dschumati, georgisch-orthodox
 Annuntiatenkloster Aachen
 Annuntiatenkloster Düren
 Corrymeela Community
 Communauté de Grandchamp
 Kommunität Imshausen
 Iona Community
 Kugelherren (Marburg, katholisch; 1527 durch Landgraf Philipp aufgelöst; Brüder vom gemeinsamen Leben; „Kugelherren“)
 Kloster St. Georg (Ägypten)
 St. Magdalenen (Hildesheim) (Magdalenerinnen, 1224 bis ca. 1816, aufgehoben)
 Communauté de Taizé (Ökumenisch, seit 1940, Frankreich)
 Tiers Ordre de l’Unité
 Panagidia-Galaktotrofousa-Kloster, Zypern

Listen von Klöstern

Nach Konfessionen 
Orthodoxe Klöster
 Liste orthodoxer Klöster
 Liste griechisch-orthodoxer Klöster
 Liste serbisch-orthodoxer Klöster

Buddhistische Klöster
 Liste von Klöstern des Tibetischen Buddhismus in China
 Liste von Klöstern des Tibetischen Buddhismus in Sichuan

Nach Ländern und Orten 
 Liste der Klöster in Deutschland
 Liste von Klöstern in Bulgarien
 Liste von Klöstern in Griechenland
 Liste von Klöstern im Libanon
 Liste bestehender Klöster in den Niederlanden
 Liste von Klöstern in Österreich
 Liste der Klöster in Kleinpolen
 Liste von Klöstern in Rumänien
 Liste von Klöstern in Russland
 Liste von Klöstern in der Schweiz
 Liste von Klöstern in Serbien
 Liste von Klöstern in Tschechien
 Liste von Klöstern in der Ukraine

Weitere Listen 
 Liste von Klöstern (chronologisch)
 Liste der Klöster im Thurgau
 Liste der Abteien in der Normandie
 Liste von Wirkungsorten schreibender Nonnen im Mittelalter im deutschsprachigen Raum

Weblinks 
 Liste von Klöstern mit Übernachtungsmöglichkeit in Deutschland und weltweit
 Kloster Aktuell
 Datenbank zu Klöstern und Stiften im Alten Reich, Germania Sacra
 :Datei:Szlak cysterski na mapie Polski.png (Übersicht der Klöster in Schlesien. Polnische Bezeichnungen)
  – Syrisch-Maronitische Kirche von Antiochien in Libanon

!
Kloster